João Ramalho (ontdekkingsreiziger), een Portugees ontdekkingsreiziger
 João Ramalho (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo